Peter Beuth ist der Name folgender Personen:

* Peter Beuth (Politiker, 1781) (1781–1853), preußischer Ministerialbeamter, Förderer von Gewerbe und Ingenieurswesen
 Peter Beuth (Politiker, 1967) (* 1967), deutscher Politiker (CDU)